Родимов:
 Родимов, Николай Данилович (1856—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Родимов, Николай Ефимович — полный кавалер ордена Славы.
 Родимов, Пётр Васильевич — советский военачальник, генерал-полковник инженерно-технической службы.